Бур-Ёль:

 Бур-Ёль (приток Вишеры) — река в России, протекает в Республике Коми
 Бур-Ёль (приток Денисовки) — река в России, протекает в Республике Коми